Biserica de lemn din Slătioara se poate referi la:

 Biserica de lemn din Slătioara-Mănășești-Cociobi, construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea și localizată în cătunul Mănășești-Cociobi din comuna Slătioara, județul Vâlcea
 Biserica de lemn din Slătioara, Suceava, construită în anul 1797 și localizată în satul Slătioara din comuna Râșca, județul Suceava
 Biserica de lemn din Slătioara, Maramureș, biserică dispărută la începutul secolului al XX-lea ce a fost localizată în satul Slătioara din comuna Strâmtura, județul Maramureș